Доброво́льное — село в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Добровольно-Васильевское.

География 
Расстояние до краевого центра: 156 км. Расстояние до районного центра: 41 км.

История 
В 1898 году выходцы из Киевской губернии организовали селение и назвали его Киевка.

В 1918 году Киевку переименовали в Добровольное.

В 1921 году в селе Добровольно-Васильевском была образована артель «Заря».

После освобождения от фашистской оккупации колхозы оказались сильно разрушенными, поэтому в 1944 году из трёх их был создан один - «Красный май».

На 1 марта 1966 года село значилось центром Добровольно-Васильевского сельсовета, в состав территории которого входили 3 населённых пункта: село Добровольное, хутора Васильев и Весёлый.

До 1 мая 2017 года село Добровольное было административным центром упразднённого Добровольно-Васильевского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 93 % населения — русские.

Инфраструктура 
Дом культуры, 
Детский сад № 16 «Родничок», 
Средняя общеобразовательная школа № 18. Открыта 1 сентября 1985 года как Добровольно-Васильевская средняя школа № 18.
 Предприятие «Добровольное». Открыто 10 октября 1977 года как совхоз «Добровольный»

Культовые сооружения 
В западной части села расположено общественное открытое кладбище площадью 58500 м².

Уличная сеть 
В Добровольном 8 улиц: 60 лет СССР, Ленина, Мира, Молодёжная, Подгорная, Пролетарская, Школьная и Юбилейная.

Примечания 

Населённые пункты Ипатовского городского округа